Tudḫaliya oder Tutḫaliya steht für:
 Tudḫaliya (Berg), Berg in Zentralanatolien

Personen:
 Tudḫaliya (Kültepe), Oberster der Mundschenken des Königs Zuzzu von Kültepe
 Tudḫaliya (Heerführer), Heerführer des hethitischen Großkönigs Ḫattušili I.
 Tudḫaliya (Würdenträger), hethitischer Würdenträger zur Zeit von Großkönig Telipinu (König)
 Tudḫaliya I., hethitischer Großkönig
 Tudḫaliya II., hethitischer Großkönig
 Tudḫaliya III., hethitischer Kronprinz, vielleicht auch für kurze Zeit Großkönig
 Tudḫaliya IV., hethitischer Großkönig
 Tudḫaliya V., ein von manchen Wissenschaftlern angenommener hethitischer Großkönig und dann Nachfolger von Šuppiluliuma II.
 Tudhaliya (Karkamis), neo-hethitischer König von Karkemiš

Siehe auch:
 Liste der hethitischen Großkönige
 Liste der neo-hethitischen Könige